Ernesto III de Brunswick-Grubenhagen-Herzberg (según otra numeración: Ernesto IV; 17 de diciembre de 1518 en Osterode am Harz - 2 de abril de 1567 en el Castillo de Herzberg, Herzberg am Harz) fue un miembro de la familia noble de Welf y duque de Brunswick-Grubenhagen.

Biografía 
Ernesto era el hijo mayor del Duque Felipe I de Brunswick-Grubenhagen (1476-1551) y de su segunda esposa, la Condesa Catalina de Mansfeld-Vorderort (1501-1535), hija mayor del Conde Ernesto II y de su primera esposa Bárbara de Querfurt. Sus abuelos paternos eran el Duque Alberto II de Brunswick-Grubenhagen y su esposa la Condesa Isabel de Waldeck.

Junto a su padre y hermanos, tomó parte en una campaña militar en el sur de Alemania en 1546, durante la Guerra de Esmalcalda, que terminó sin éxito en Ingolstadt.

Matrimonio e hijos 

El 9 de octubre de 1547 en Wolgast, el Duque Ernesto III contrajo matrimonio con la Princesa Margarita de Pomerania-Wolgast (1518-1569), hija mayor del Duque Jorge I de Pomerania y de su primera esposa, la Princesa Amalia del Palatinado. De este matrimonio solo una hija alcanzó la edad adulta:
 Isabel (14 de abril de 1550 en Salzderhelden - 11 de febrero de 1586 en Østerholm en Als).
 desposó en agosto de 1568 al Duque Juan II de Schleswig-Holstein-Sonderburg (1545-1622). Este matrimonio produjo 14 hijos:
 * Dorotea (1569-1593), desposó al Duque Federico IV de Legnica, Silesia.
 * Cristián (1570-1633), Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Ærø.
 * Ernesto (1572-1596), Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg.
 * Alejandro (1573-1627), Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg, desposó a la Condesa Dorotea de Schwarzburgo-Sondershausen.
 * Augusto (1574-1596), Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg.
 * María (1575-1640), abadesa de Itzehoe.
 * Juan Adolfo (1576-1624), Duque de Schleswig-Holstein-Norburg.
 * Ana (1577-1610), desposó en 1601 al Duque Bogislao XIII de Pomerania.
 * Sofía (1579-1618), desposó en 1607 al Duque Felipe II de Pomerania-Stettin.
 * Isabel (1580-1653), desposó en 1615 al Duque Bogislao XIV de Pomerania.
 * Federico (1581-1658), Duque de Schleswig-Holstein-Norburg, desposó en primeras nupcias en 1627 a la princesa Juliana de Sajonia-Lauenburgo y en segundas nupcias en 1632 a la Princesa Leonor de Anhalt-Zerbst.
 * Margarita (1583-1638), desposó en 1603 al Conde Juan VII de Nassau-Siegen.
 * Felipe (1584-1663), Duque de Schleswig-Holstein-Glücksburg, desposó a la Princesa Sofía Eduviges de Sajonia-Lauenburgo.
 * Alberto (1585-1613), Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg.

Debido a que Ernesto no tenía hijos varones, después de su muerte, su ducado fue heredado por su hermano menor Wolfgang. Cuando este murió, también, sin heredero masculino, el ducado fue heredado por su hermano menor, Felipe II. Con la muerte de Felipe, la línea de Brunswick-Grubenhagen de la Casa de Welf se extinguió, y el ducado volvió a ser fusionado con Brunswick-Wolfenbüttel.

Ancestros

Referencias 
 Paul Zimmermann: Das Haus Braunschweig-Grubenhagen, Wolfenbüttel, 1911
 Georg Max: Geschichte des Fürstentums Grubenhagen, Hannover, 1862

Príncipes de Grubenhagen del siglo XVI (casa de Welf)